MUA steht für:
 Maritime Union of Australia, australische Seefahrtsgewerkschaft
 Mail User Agent, siehe E-Mail-Programm
 Air Force Meritorious Unit Award, Einheitenauszeichnung der United States Air Force für gute Führung, siehe Orden und Ehrenzeichen der Streitkräfte der Vereinigten Staaten #Einheitenauszeichnungen
 Munda Point (IATA-Code), Flughafen auf der Salomonen-Insel New Georgia
 Murray Air (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft, siehe National Airlines (2007)
 Haltepunkt Unteraschau (Waging am See) (DS100-Code), Haltepunkt an der Bahnstrecke Hufschlag Abzweig–Waging

MUA ist der Künstlername von:
 Manny MUA (Manuel Gutierrez; * 1991), US-amerikanischer Visagist, YouTuber und Beauty-Blogger

Mua steht für:
 Mua (Malawi), Ort im Dedza District, Central Region (Malawi), Malawi
 Mua (Vulkan), Vulkan auf Savaiʻi, Samoa

Muʻa steht für:
 Muʻa (Wallis und Futuna), einer der drei Distrikte des Königreichs von Uvea im französischen Überseegebiet Wallis und Futuna im Pazifik
 Muʻa (Tongatapu), Siedlung in Tonga

mua steht für:
 Mundang (ISO-639-3-Code), Adamaua-Sprache, die in Kamerun und im Tschad vom Volk der Mundang gesprochen wird

Abkürzung